Baião (Portugal) — município no distrito do Porto, Portugal
 Baião (sobrenome) — sobrenome de origem toponímica
 Baião (Pará) — município no Pará, Brasil
 Baião (música) — ritmo musical brasileiro
 Baião-de-dois — prato da culinária do Nordeste do Brasil
 Baião (canção) - canção da banda Rebanhão

Desambiguações de topônimos